Amazone-varkenssnuitskunk
 Chileense varkenssnuitskunk
 Patagonische varkenssnuitskunk